Empowerment (nauki społeczne) – proces podniesienia duchowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych zdolności jednostek i społeczności.
 Empowerment (zarządzanie) – proces angażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i umożliwienie im brania odpowiedzialności za swoje działania, co przekłada się na świadomość kosztów, poczucie przynależności, wzrost wydajności oraz poprawę relacji w zespole dzięki poczuciu, że pracownicy posiadają realną władzę decyzyjną.